Domański kan som auktorsförkortning betyda:

 Stanislaw Domański
 Stanisław Domański

Robotskapade auktorsförkortningar